Manjeet Singh (cricketspeler), Indiaas cricketspeler
 Manjeet Singh (gewichtheffer), Indiaas gewichtheffer
 Manjeet Singh (roeier), Indiaas roeier
 Manjeet Singh (wielrenner), Indiaas wielrenner